«Королева реки» () — историческая драма 2005 года режиссёра Винсента Уорда («Куда приводят мечты», сценарист фильма ужасов «Чужой 3»), снятая совместно Великобританией и Новой Зеландией и посвященная событиям восстания Титоковару (1868-1869) — эпизода Новозеландских «земельных войн».

Сюжет 

Теглайн фильма: .

1868 год. В Новой Зеландии идут «земельные войны» между белыми поселенцами и аборигенами.

Молодая ирландка Сара живёт на военной базе в Новой Зеландии. Её возлюбленный из народа маори умирает во время эпидемии гриппа, но у Сары остаётся от него сын. Когда мальчику исполнилось 7 лет, дед из маори похищает его. Сестра и отец Сары, испугавшись, уплывают на лодке по реке — навсегда. Она же остается, чтобы найти и вернуть своего сына.

Вооружённые стычки маори и колонизаторов. Сару просят вылечить вождя вражеского племени, смертельно больного, и она это делает, потому что за это ей пообещали вернуть сына. Но выясняется, что спустя 10 лет он отчаялся ждать мать, а племя заменило ему дом и вырастило его.

Сару гложет совесть за спасение врага, она мечется между двумя лагерями, пытаясь понять, где её дом.

Это история войны не с точки зрения политического патриотизма, а со стороны женщины, чья жизнь от юных лет до обветренной зрелости прошла на неспокойной земле и вдали от близких.

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы 20th Century Studios
Фильмы-драмы Новой Зеландии
Фильмы-драмы Великобритании
Исторические фильмы Великобритании
Исторические фильмы Новой Зеландии
Фильмы Винсента Уорда
Фильмы Великобритании 2005 года